Perthes kan syfta på:

Platser 

 Perthes, Ardennes, fransk kommun i departementet Ardennes
 Perthes, Haute-Marne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Perthes, Seine-et-Marne, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Perthes-lès-Brienne, fransk kommun i departementet Aube

Personer 

 Clemens Theodor Perthes (1809–1867), tysk rättslärd
 Friedrich Christoph Perthes (1772–1843), tysk bokförläggare
 Georg Clemens Perthes (1869–1927), tysk kirurg
 Justus Perthes (1749–1816), tysk bokförläggare
 Volker Perthes (född 1958), tysk statsvetare

Tyska efternamn